Tiky est une boisson gazeuse aromatisée à l'ananas distribuée par Fabrica de Bebidas Gaseosas Salvavidas, S.A. à Guatemala.

Notes et références 

Marque du groupe Coca-Cola
Ananas (aliment)